Lynchburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lynchburg (Florida)
 Lynchburg (Mississippi)
 Lynchburg (Missouri)
 Lynchburg (North Dakota), im Cass County
 Lynchburg (Ohio)
 Lynchburg (South Carolina)
 Lynchburg (Tennessee)
 Lynchburg (Texas)
 Lynchburg (Virginia)